Montemartino ima više značenja:
 Montemartino, Piacenza
 Montemartino, Siena